Суперкубок Киргизстану з футболу 2014  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 березня 2014 року між чемпіоном і володарем кубка Киргизстану клубом Алай та віце-чемпіоном Киргизстану клубом Дордой.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на сайті ФК Дордой
 Матч на cissoccer

2014
Киргизстан
Березень 2014
2014 в киргизькому спорті